Парламентарни избори у Италији 1979. су одржани 3. јуна.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат

Избори у Италији
1979.